Маратон у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржан је 25. августа на улицама Токија.

Титулу светске првакиње из Рима (Италија) 1987. бранила је Роза Мота из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 атлетичарки из 25 земаља.

  Аруба (1)
  Бразил (1)
  Гватемала (1)
  Данска (1)
  Доминиканска Република (1)

  Еквадор (1)
  Италија (2)
  Јапан (3)
  Кенија (1)
  Кина (1)

 Колумбија (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Перу (1)
  Пољска (2)

  Португалија (3)
  САД (3)
  СССР (3)
  Уједињено Краљевство (3)
  Француска (2)

  Холандија (1)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)
  Чехословачка (1)
  Швајцарска (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1991. 
23. август 1991.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 1991. године је пре почетка светског првенства (23. августа 1991.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1987.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном